Blanka Navarrská je jméno těchto navarrských princezen:
 Blanka Navarrská († 1156)
dcera navarrského krále Garcíi IV. a manželka kastilského krále Sancha III. 
 Blanka Navarrská (1177–1229) 
dcera navarrského krále Sancha VI. a manželka hraběte Theobalda III.
 Blanka Navarrská (1226–1283)
dcera navarrského krále Theobalda I. a manželka bretaňského vévody Jana I.
 Blanka Navarrská  (1330/1335–1398)
dcera navarrského krále Filipa III. a manželka francouzského krále Filipa VI.
 Blanka Navarrská (1385–1441)
dcera navarrského krále Karla III. a manželka nejprve Jana I. Sicilského a později Jana II. Aragonského
 Blanka Navarrská (1424–1464) 
dcera aragonského krále Jana II.  a manželka Jindřicha IV. Kastilského